Van Merksteijn ist der Name folgender Personen:

 Peter van Merksteijn sr. (* 1956), niederländischer Rennfahrer
 Peter van Merksteijn jr. (* 1982), niederländischer Rallyefahrer

Van Merksteijn bezeichnet außerdem:

 Van Merksteijn Motorsport ein niederländisches Rennteam im Motorsport

Siehe auch:
 Merkstein